Röken ist der Familienname folgender Personen:

 Edeltraud Röken (* 1954), deutsche Schwimmerin, siehe Edeltraud Koch
 Stephan Röken (* 1963), deutscher Diplomat
 Werner Röken (1917–1972), deutscher Arzt und Standesfunktionär
 Wolfgang Röken (* 1943), deutscher Politiker (SPD)